SAP kan avse

 SAP – Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, se Socialdemokraterna (Sverige)
 SAP AG –  tysk mjukvarutillverkare
 SAP – trotskistiskt politiskt parti i Danmark, se Socialistisk Arbejderparti
 Sap – en EP från 1992 av Alice in Chains
 SAP – kommunikationsprotokoll, se Session Announcement Protocol
 SAP – policys som implementeras av Internationella valutafonden Structural adjustment programs, se Strukturanpassningsprogram
 SAP – ett protein som förekommer i serum, se Serum amyloid P